Парада-де-Рубьялес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 31,59 км². Население — 319 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 28 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки